Гран-при Бельгии 1968 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 сезона 1968 года. Автогонки прошли 9 июня 1968 года на трассе Спа-Франкоршам.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии